Kilwa Masoko ist eine Hafenstadt am Indischen Ozean in Tansania mit 13.601 Einwohnern (Volkszählung 2012). Es ist der Verwaltungssitz des Distriktes Kilwa in der Region Lindi.

Geografie

Lage 
Kilwa Masoko liegt auf der Südspitze der Halbinsel Kilwa rund 300 Kilometer südlich von Daressalam.

Klima 
Das Klima in Kilwa Masoko ist tropisch. Die Niederschläge in den Monaten Juni bis Oktober sind gering, im Jahresschnitt regnet es knapp unter 1000 Millimeter. Die Durchschnittstemperatur liegt zwischen 24,7 Grad Celsius im August und 27,3 Grad im Februar.

Geschichte 
Die Stadt entstand aus einem Fischerdorf nach dem Zweiten Weltkrieg, als die britische Kolonialverwaltung sich entschloss, den Verwaltungssitz des Kilwa-Distrikts von Kilwa Kivinje hierher zu verlagern. Daher erhielt die Stadt auch ihren Namen aus kisuaheli „Kilwa mit dem Markt“.

Bis 2008 war Kilwa Masoko einer der 23 Bezirke (Ward) des Distriktes Kilwa, dann wurde es zur Stadtgemeinde erhoben.

Die Bevölkerung wuchs von 1978 bis 2012 um durchschnittlich 3,45 Prozent:

Wirtschaft und Infrastruktur 
Kilwa Masoko besitzt einen täglichen Markt, einen Fischereihafen und ist der Ausgangspunkt für Touren zum UNESCO-Welterbe Kilwa Kisiwani auf der vorgelagerten Insel.
 Flugplatz: Im Norden der Stadt liegt ein kleiner Flugplatz mit dem IATA-Code KIY und dem ICAO-Code HTKI. Der Flughafen wird von Coastal Aviation regelmäßig von Mafia angeflogen.
 Hafen: Der Hafen wird von Tanzania Ports Authority verwaltet.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Lindi (Region)
Ort in Afrika